

Persone
 Alcibiade (450 a.C.-404 a.C.) – famoso stratego ateniese
 Alcibiade il Vecchio – padre di Clinia, nonno paterno del famoso Alcibiade
 Alcibiade di Fegunte (V secolo a.C.-409 a.C.) – cugino del famoso Alcibiade
 Alcibiade il Giovane – figlio del famoso Alcibiade e di Ipparete

 Alberto Alcibiade di Brandeburgo-Kulmbach (1522-1557) – Margravio di Brandeburgo-Kulmbach
 Raffaele Alcibiade – calciatore italiano

Altro
 Alcibiade – nome proprio di persona
 L'Alcibiade fanciullo a scola – libro di Antonio Rocco pubblicato nel 1652
 Alcibiade – opera lirica in due atti di Giacomo Cordella